Jean-Jacques Tarbès (?-), directeur de la photographie, scénariste et acteur français.

Pseudonyme 

 Monique Angleraud (1934-), comédienne et chanteuse française.

Patronyme français